Armazón puede referirse a:

 Armazón; conjunto de maderas y hierros que constituyen la base de un carruaje.
 Armazón; estructura formada por un conjunto de piezas lineales (de madera o metálicas) ensambladas entre sí generalmente con pernos, que se utiliza para soportar la cubierta inclinada de algunos edificios. Difiere de la armadura puesto que al menos uno de sus elementos se le aplican múltiples fuerzas (tres o más).
 Armazón; en carpintería y albañilería, conjunto de barras y abrazaderas que se usan para dar fuerza a una viga maestra resentida, para reunir varios maderos para darles mayor solidez, o para empalmarlos si no hay madera de suficiente longitud.
 Armazón; en armamentística, esqueleto, marco o bastidor de algún utensilio, en especial los aparatos o máquinas compuestas de varias piezas que se colocan en él para su funcionamiento.
 Armazón; en náutica, conjunto de maderos de cuenta y ligazones que forman el esqueleto de una embarcación.
 Armazón; en pesca, red de la almadraba calada en la disposición necesaria para pescar.
 Armazón; en América, anaquelería.